Krupka bezeichnet:
 Krupka, eine tschechische Stadt

Krupka ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Krupka (1890–1991), ostpreußischer Evangelist der Deutschen Zeltmission
 Wilhelm von Krupka (1823–1893), preußischer Verwaltungsbeamter und erster Landrat des Kreises Flensburg